Santa Lúcia é um município da Colômbia no departamento de Atlántico.

Cidades da Colômbia
Municípios de Atlántico